Franciaország
Bully, település Loire megyében 
Bully, település Rhône megyében 
Bully, település Seine-Maritime megyében 

Egyéb
Bully (videójáték)
Bully, a 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal televíziós rajzfilmsorozat szereplője